Feriolo ima više značenja:
 Feriolo, Alessandria
 Feriolo, Verbano-Cusio-Ossola